Elena-Gabriela Ruse era la campionessa in carica, ma è stata sconfitto al primo turno da Bernarda Pera.

In finale Pera ha sconfitto Anett Kontaveit con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Anett Kontaveit (finale)
  Dar'ja Kasatkina (primo turno)
  Barbora Krejčíková (quarti di finale)
  Aljaksandra Sasnovič (quarti di finale)
  Tamara Zidanšek (ritirata)

  Varvara Gračëva (primo turno) 
  Maryna Zanevs'ka (semifinale) 
  Andrea Petković (quarti di finale, ritirata) 
  Elena-Gabriela Ruse (primo turno)

Wildcard 

  Anett Kontaveit (finale)
  Eva Lys (primo turno)

  Nastasja Schunk (primo turno)

Qualificate 

  Alexandra Cadanțu-Ignatik (secondo turno)
  María Carlé (secondo turno)
  Nao Hibino (primo turno)

  Sabine Lisicki (primo turno) 
  Oksana Selechmet'eva (primo turno) 
  Joanne Züger (secondo turno)

Lucky loser 

  Kateryna Baindl (primo turno)

  Suzan Lamens (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Hamburg European Open 2022